

Соляний — селище, Волгоградський міський округ, Волгоградська область
 Соляний — присілок, Моргауський район, Чувашія